Karl von Scheurlen ist der Name folgender Personen:

* Karl von Scheurlen (Rechtswissenschaftler) (1798–1850), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Karl von Scheurlen (Politiker) (1824–1872), deutscher Jurist, Staatsbeamter und Politiker
 Karl Scheurlen (Jurist) (1888–1945), deutscher Jurist, Richter und Reichsgerichtsrat